Akpınar – città turca
 İsmet Akpınar – cestista tedesco
 Muhammet Akpınar – calciatore turco
 Mutlu Akpınar – cestista turco